

Arts et culture 
 D.A.D. est un groupe de hard-rock danois du début des années 1980.
 Dad (2015-) est une série en bande dessinée de Nob.
 Ḍād est la  de l'alphabet arabe.

Histoire 
 Khouda Dad Khan Khudakka fut un prince indien du  de la famille Khudakka.
 Sultan Khuda Dad Khan fut le cinquième Chef de la Tribu Abdali et le premier sultan de Safa de 1649 à 1665.

Toponyme 

 Dad, une commune hongroise du comitat de Komárom-Esztergom.

Code 
DAD est un code qui peut signifier :
 .

Sigle 
DAD est un sigle qui peut signifier :
 direction à droite, qui désigne les véhicules ayant un volant à droite donc sauf engins spéciaux, utilisés dans les pays ayant une conduite à gauche ;
 Décider Annoncer Défendre, une stratégie de concertation où l'initiateur du processus cherche à imposer une décision déjà prise ;
 dommage alvéolaire diffus, un terme utilisé par les pathologiste ayant la même signification que syndrome de détresse respiratoire aiguë ;
 détecteur autonome déclencheur, dispositif de sécurité incendie permettant l'activation d'un asservissement lors de la détection de fumée.

Voir aussi 
 My Dad Is Dead, un groupe de rock formé en 1984 à Cleveland
 American Dad! (2005 -), une série télévisée d'animation américaine créée par Seth MacFarlane

Code IATA des aéroports